Nienawiść – uczucie
 Nienawiść (oryg. La Haine) – francuski film z 1995 roku
 Nienawiść (oryg. Extreme Prejudice) – amerykański film z 1987 roku